L'Arroseur arrosé, court-métrage des frères Lumière, sorti en 1895 ;
L'Arroseur arrosé, téléfilm de Pierre Tchernia, diffusé en 1965.